

Божурово () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Божурово () — село в Разградській області. Входить до складу общини Кубрат.
 Божурово () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Вирбиця.